Международный институт алюминия () — международная организация, членами которой на данный момент являются 27 крупных компаний-производителей алюминия.

Цели организации 
 Расширение рынка сбыта алюминия
 Организация форумов для производителей по общим проблемам производства
 Проведение исследований
 Сбор и предоставление статистической и другой информации и т. п.

Члены организации 
На данный момент члены организации производят более 80 % первичного алюминия от совокупного мирового производства.
 Alcoa
 Aluar Aluminio Argentino
 Alumina
 Aluminerie Alouette
 Aluminium Bahrain
 Aluminum Corporation of China
 BHP Billiton
 Century Aluminum
 China Power Investment
 Companhia Brasileira de Aluminio
 Dadco Alumina & Chemicals
 Dubai Aluminium Company
 Emirates Aluminium Company
 Glencore International
 Hindalco Industries
 Hydro
 Japan Alumina Associates (Australia) Pty
 Mitsubishi Corporation
 Mitsui & Co
 Nippon Light Metal Company
 PT Asahan
 Qatalum
 Rio Tinto Alcan
 Sohar Aluminium
 Sumitomo
 Российский алюминий
 Vale

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт организации

Международные экономические организации
Алюминий